De vlag van de Oekraïense stad Kirovohrad, zie Vlag van Kirovohrad (stad);
  De vlag van de Oekraïense oblast Kirovohrad, zie Vlag van Kirovohrad (oblast).